Darby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Darby (Montana)
 Lake Darby
 Darby (Pennsylvania)